Сражение за форты Клинтон и Монтгомери () — одно из сражений Саратогской кампании американской войны за независимость, в ходе которого 6 октября 1777 года британская армия под командованием генерала Генри Клинтона захватила форты Клинтон и Монтгомери на реке Гудзон. Задачей Клинтона было оттянуть на себя часть сил американской армии, которая в это время пыталась остановить наступление армии Бергойна на Олбани.

В фортах находился гарнизон численностью около 600 человек под командованием двух братьев, генерала Джорджа Клинтона, и генерала Джеймса Клинтона, из-за чего сражение иногда называли «битвой Клинтонов». Британскому генералу Генри Клинтону удалось отвлечь внимание генерала Патнэма в селении Пикскил, и одновременно атаковать оба форта и захватить их после короткого боя. Британцы воспользовались успехом и совершили несколько рейдов на север, но потом были отозваны в Нью-Йорк. Победа Клинтона не смогла помочь Бергойну который в итоге капитулировал со всей армией 17 октября.

Предыстория

Сражение

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения 1777 года
Сражения Войны за независимость США
Октябрь 1777 года
Сражения в штате Нью-Йорк
Сражения США
Сражения Великобритании